GSGF steht für:
 Grossstadtgeflüster, deutschsprachige Elektropop-Band
 Global Smart Grid Federation, internationaler Verbund von Akteuren zu Smart Grids
 Global Statistical Geospatial Framework, UN-Programm zur Integration statistischer und raumbezogener Daten in einem Framework

Abkürzung